Забежув:

 Забежув — село в Польше, входит в Краковский повят, Малопольское воеводство.
 Забежув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Краковский повят, Малопольское воеводство.